Tołmaczewo () – nazwa toponimów na Białorusi i w Rosji

m.in.:

 Tołmaczewo – wieś w obwodzie brzeskim

 Tołmaczewo – wieś w obwodzie briańskim
 Tołmaczewo – wieś w obwodzie wołogodzkim

Zobacz także 
 Tołmaczowo

Strony ujednoznaczniające